Космачёва — русская фамилия, женская форма фамилии Космачёв. Известные носители:
 Космачёва, Татьяна Владимировна (род. 1985) — российская актриса театра и кино. 
 Космачёва, Юлия Александровна (1976—2000) — советская и белорусская актриса театра и кино и телеведущая.